Голдбах може бити:

 Голдбах (Тирингија), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Голдбах (Доња Франконија), општина у округу Ашафенбург, у њемачкој покрајини Баварска.